Ghoshal (auch Ghosal; Bengalisch: ঘোষাল, ) ist ein bengalischer Familienname. Folgende Personen sind Namensträger:

Anup Ghosal, indischer Sänger
Saurav Ghosal (* 1986), indischer Squashspieler
Shreya Ghoshal (* 1984), indische Sängerin
Smaran Ghosal († 2008), indischer Laienschauspieler
Sumantra Ghoshal (1948–2004), indischer Wirtschaftswissenschaftler